L'isola degli zombies (White Zombie) – film del 1932 con Bela Lugosi
 White Zombie – gruppo musicale Alternative metal statunitense